Vescia era una città dell'antico popolo degli Aurunci
Vescia è una frazione del comune di Foligno
Vescia è il nome comune dei funghi appartenenti ai generi Lycoperdon e Bovista